Paoline, nome dato alle religiose della Pia società figlie di San Paolo
Paoline, casa editrice gestita dalle stesse religiose